40-й чемпионат мира по лыжным видам спорта 1995 состоялся с 9 по 19 марта 1995 года в канадском городе Тандер-Бей провинции Онтарио. Это был всего лишь второй чемпионат проводившийся за пределами Европы (первый был в США в городах Лейк-Плэсид и Румфорд в 1950 году). В лыжном двоеборье был изменён формат эстафеты с 3×10 км на 4×5 км.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

9 марта — 30 км (классический стиль)

11 марта — 10 км (классический стиль)

13 марта — 10 км + 15 км (гонка преследования свободным стилем)

17 марта — Эстафета 4х10 км

19 марта — 50 км (свободный стиль)

Лыжные гонки, женщины

10 марта — 15 км (классический стиль)

12 марта — 5 км (классический стиль)

14 марта — 5 км + 10 км (гонка преследования свободным стилем)

17 марта — Эстафета 4×5 км

18 марта — 30 км (свободный стиль)

Лыжное двоеборье

9 марта — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)

10 марта — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 4х5 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

12 марта — Средний трамплин (К90)

16 марта — Большой трамплин (К120), командные соревнования

21 февраля — Большой трамплин (К120)

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Март 1995 года
Спортивные соревнования в Тандер-Бее
Чемпионаты мира в Канаде
Международные соревнования по лыжному спорту в Канаде